Palácio da Mitra pode se referir a algum desses itens:

 Palácio da Mitra - palácio situado na freguesia de Marvila, Lisboa, mandado construir pelo primeiro cardeal-Patriarca de Lisboa, Tomás de Almeida;
 Palácio da Mitra - palácio situado em Santo Antão do Tojal, Loures, igualmente mandado construir por Tomás de Almeida;
 Palácio da Mitra Arquiepiscopal ou Palácio São Joaquim, um edifício localizado na Rua da Glória, 446, Glória, no Rio de Janeiro.

Desambiguação